Rovtripsar (Aeolothripidae) är en familj av insekter. Rovtripsar ingår i ordningen tripsar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aeolothripidae 62 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tripsar